Wormuth ist der Nachname folgender Personen:

 Frank Wormuth (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Fritz Wormuth (1937–2018), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Wormuth (* 1938), deutscher Architekt und Hochschullehrer